Нишко споразумение може да се отнася за:

 Нишко споразумение от 1886 година между България и Сърбия за възстановяване на дипломатическите отношения след Сръбско-българската война;
 Нишката спогодба между България и Сърбо-хърватско-словенското кралство от 1923 година;
 Нишко споразумение от 2002 година за преодоляване на разкола на Македонската православна църква.